Bacon Hill ist der Name geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Bacon Hill (Maryland), im Cecil County
 Bacon Hill (New York), im Saratoga County
 Bacon Hill (Virginia), im Northampton County

Erhebungen:
 Bacon Hill (Kalifornien)
 Bacon Hill (Maine)
 Bacon Hill (Erhebung, Maryland)
 Bacon Hill (Erhebung, New York)
 Bacon Hill (Ohio)

Siehe auch:
 Bacon Hills, Gebirgszug im Kern County, Kalifornien